ADCO ist die Abkürzung bzw. der Name für
 die „Group of Administrative Co-operation“, eine informelle Gruppe von europäischen Regulierungsbehörden
 die ADCO Global Inc., einem Hersteller von Klebstoffen mit Sitz in Illinois
 „Abu Dhabi Company for Onshore Oil Exploration“, einem Tochterunternehmen der Abu Dhabi National Oil Company
 das Rufzeichen der ADC Airlines

Abkürzung